Capone (1975), een film van Steve Carver met Ben Gazzara
 Capone (2020), een film van Josh Trank met Tom Hardy
 Capone (voetballer), een voormalige Braziliaans voetballer
 Capone (computerspel), een computerspel
 Al Capone (1899 - 1947), een bekende Amerikaanse crimineel. 
 Dominic Capone, Amerikaans acteur. 
 Al Kapone, een rapper
 Capone (rapper), een lid van het rapduo Capone-N-Noreaga
 Mr. Capone-E, een rapper
 Julie St. Claire, Amerikaanse filmpersoonlijkheid.